Obora bezeichnet in Tschechien eine(n)

 Gemeinde Obora u Boskovic, Okres Blansko,
 Gemeinde Obora u Loun (Schonung), Okres Louny,
 Gemeinde Obora u Kaznějova, Okres Plzeň-sever, 
 Gemeinde Obora u Tachova, Okres Tachov, 
 Ortsteil von Lochovice, Okres Beroun, 
 Ortsteil von Obrubce, Okres Mladá Boleslav, 
 Ortsteil von Šindelová, Okres Sokolov, siehe Obora (Šindelová)
 Ortsteil von Nové Hrady, Okres České Budějovice, 
 Ortsteil von Hracholusky u Prachatic, Okres Prachatice, 
 Ortsteil von Malšice, Okres Tábor, 
 Ortsteil von Louny, Okres Louny, 
 Ortsteil von Doksy, Okres Česká Lípa, 
 Ortsteil von Chomutice, Okres Jičín, 
 Ortsteil von Cerhonice, Okres Písek,
 Ortsteil von Mirotice, Okres Písek
 Obora (Protivanov), Ansiedlung von Protivanov, Okres Prostějov

Obora ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Afwanda Obora († 2012), kenianischer Bischof